Памятник жертвам Холокоста:
 Памятник жертвам Холокоста (Бендеры) — мемориальное сооружение в городе Бендеры в память о жертвах Холокоста;
 Памятник жертвам Холокоста (Берлин) — расположен в центре Берлина между Бранденбургскими воротами и элементами бункера бывшего руководства нацистской Германии;
 Памятник жертвам Холокоста (Будапешт) (Туфли на набережной Дуная) — находится на набережной Дуная примерно в 300 метрах от здания венгерского парламента;
 Памятник жертвам Холокоста (Вена) (Безымянная библиотека) — мемориальное сооружение в Вене, расположено на площади Юденплац в первом районе Вены;
 Памятник жертвам Холокоста (Донецк) — памятник в Ленинском районе Донецка, где в годы второй мировой войны существовало еврейское гетто;
 Памятник жертвам Холокоста (Львов) — памятник жертвам Холокоста во Львове;
 Памятник жертвам Холокоста (Минск) — памятник на улице Мельникайте в Минске;
 Памятник жертвам Холокоста (Петриков) — памятный знак, расположенный в селе Петриков Тернопольского района Тернопольской области Украины;
 Памятник жертвам Холокоста (Пушкин) — памятник жертвам Холокоста в городе Пушкин.

См. также